If i stay- film realizat în 2014, în care protagonista, Mia Hall este pe viața și pe moartea. Violoncelul ei o definise din totdeanua, în ciuda faptului ca parinții ei fusese o data rock-eri, ea alesese muzica clasica, până când îl întâlnește pe Adam. Viața ei e data peste cap. Sunt conectați prin muzica, dar totodata ea este cea care intervine în planurile lor de viitor. Însa în timp ce Mia se află în comă, ea iși vede toată viața, toate momentele cu famia ei și cu Adam. Totul trebuia să ia sfârșit pentru Mia, până când ea își aude melodiile clasice și  Adam cântând lângă patul ei de spital, făcând-o să se trezească.

Distribuția:

Chloë Grace Moretz

Jamie Blackley

Liana Liberato

Mireille Enos

Joshua Leonard

Note